Габриэль Росадо (, род. 14 января 1986, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский боксёр-профессионал пуэрто-риканского происхождения, крепкий джорнимен, выступающий в первой средней, в средней, во второй средней и в полутяжёлой весовых категориях.

Любительская карьера 
На любительском ринге Росадо провёл всего 11 поединков, в 8 одержал победу.

Профессиональная карьера 
Росадо дебютировал на профессиональном ринге в январе 2006 года. Первый поединок провёл во второй средней весовой категории. Второй поединок провёл через месяц в среднем весе, а третий поединок провёл ещё через месяц в первом среднем весе. В начале карьеры проиграл два поединка по очкам.

4 июня 2008 года Росадо победил по очкам непобеждённого боксёра из Ирландии, Джеймса Мура (15-0).

6 февраля 2009 года Габриэль Росадо проиграл по очкам американцу доминиканского происхождения Френандо Герейро (12-0).

24 апреля 2009 года Росадо раздельным решением судей победил по очкам бывшего чемпиона мира Кассима Оума (26-5).

В августе Росадо потерпел первое досрочное поражение, проиграл нокаутом во втором раунде мексиканцу, Альфредо Ангуло.

27 февраля 2010 года Росадо победил более опытного боксёра, мексиканца Сауля Романа. В следующем поединке в июле 2010 года Росадо вышел на первый рейтинговый поединок. В бою за титул чемпиона США по версии USBA, проиграл близким решением судей американцу Дерреку Эннису.

В январе 2012 года, Росадо нокаутировал в 5-м раунде мексиканца, Хесуса Сото Карасса.

В следующих боях Габриэль побеждал опытных оппонентов. 1 июня 2012 года Росадо нокаутировал американца Сайше Пауэлла.

21 сентября 2012 года Росадо нокаутировал Чарльза Уитакера в элиминаторе IBF в первом среднем весе.

19 января 2013 года. Геннадий Головкин — Габриэль Росадо 

19 января 2013 года на арене Madison Square Garden, Габриэль Росадо вышел на титульный поединок по версии WBA в средней весовой категории с непобеждённым боксёром из Казахстана Геннадием Головкиным. Уже с первых минут поединка Росадо опроверг мнения многих, что он «мальчик для битья». Росадо часто пытался контратаковать, наносил множество точных ударов, но они не шли ни в какое сравнение с ударами, нанесёнными Головкиным. В седьмом раунде после сильного одностороннего избиения секунданты Росадо выбросили полотенце. Геннадий уверенно победил техническим нокаутом, бой был довольно зрелищный и конкурентный, хотя и без нокдаунов. Росадо проиграл, но бой провёл достойно.

В 2014 году проиграл по очкам американцу, Джермеллу Чарло.

Фильмография 
 2015 — Крид: Наследие Рокки / Creed — Лео Спорино

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Актёры США